Milejów (gromada w powiecie lubelskim)
 Milejów (gromada w powiecie piotrkowskim)